Дитячий конкурс пісні Євробачення 2006 — четвертий дитячий конкурс пісні Євробачення, відбувся 2 грудня 2006 року в Бухаресті, Румунія. Цього року у конкурсі брали участь 15 країн.

Переможці 

Переможцями дитячого конкурсу пісні «Євробачення-2006» стали Сестри Толмачови з Курська (Росія) з піснею «Весняний джаз».

Особливості конкурсу 

Цього року Україна дебютувала на конкурсі, виступав Назар Слюсарчук.

Результати голосування

Див. також 

 Дитячий конкурс пісні Євробачення

Примітки

Джерела 

 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 
 "Детское Евровидение" на ESCKaz.com

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
2006 у телебаченні
2006 у Європі